Замок Хорстон (), также известный как замок Хорсли () — руины замка примерно в миле к югу от деревни Хорсли в графстве Дербишир и в пяти милях к северу от города Дерби. Руины внесены в список древних памятников; на 2018 год из-за плохого состояния также числятся в реестре исторического наследия Англии, находящегося под угрозой.

Нормандский замок был построен по типу мотт и бейли Ральфом де Буроном. В XIII веке король Иоанн перестроил его в камне, добавив к донжону, часовню, торхаус и барбакан. В 1514 году он был пожалован Генрихом VIII герцогу Норфолку после победы над шотландцами при Флоддене (1513). Позже он перешёл во владение семьи Стенхоуп.

В какой-то момент замок разобрали на строительный камень. Есть видимые остатки крепости, хотя сейчас она сильно заросла.

См. также 
 Список замков Англии

Примечания

Ссылки 
 
 Fry, Plantagenet Somerset, The David & Charles Book of Castles, David & Charles, 1980. 

Замки Дербишира
Замки, построенные в XI веке
Руины замков в Англии